Патрис Эмери Тровоада (; род. 1962) — политический деятель Сан-Томе и Принсипи, премьер-министр в 2008, 2010—2012, 2014—2018 и с 2022 года, генеральный секретарь партии Независимое демократическое действие.

Биография 
Родился в Либревиле (Габон), сын Мигела Тровоады, президента Сан-Томе и Принсипи в 1991−2001, получил имя в честь первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы.
В сентябре 2001 — феврале 2002 работал министром иностранных дел Сан-Томе и Принсипи, впоследствии — советником по нефти президента Фрадике де Менезеша, в 2005 отправлен президентом в отставку по обвинению в злоупотреблении служебным положением в интересах бизнеса.

Участвовал в президентских выборах 2006 года, набрал 38,8 % голосов, уступив Фрадике де Менезешу. 14 февраля 2008 был назначен премьер-министром, однако продержался на этой должности лишь 4 месяца. После объявления Национальной Ассамблеей вотума недоверия правительству П.Тровоады 20 мая 2008, 22 июня ушёл в отставку.

14 августа 2010 вновь возглавил правительство Сан-Томе и Принсипи. Является генеральным секретарём партии Независимое демократическое действие. Однако через два с половиной года, в декабре 2012 года, парламент страны вынес вотум недоверия правительству, и оно ушло в отставку.

В третий раз занял пост премьер-министра в 2014 году после победы партии Независимое демократическое действие на . Через четыре года, после выборов он уступил место главы правительства страны. Однако осенью 2022 году его партия вновь выиграла выборы и Тровоада в четвёртый раз возглавил правительство страны.

Примечания 

Премьер-министры Сан-Томе и Принсипи
Дети президентов
Министры иностранных дел Сан-Томе и Принсипи
Действующие руководители государств
Политики XX века
Политики XXI века
Правители XXI века
Премьер-министры, вступившие в должность в 2008 году
Премьер-министры, вступившие в должность в 2010 году
Премьер-министры, вступившие в должность в 2014 году
Премьер-министры, вступившие в должность в 2022 году